

Automobili 
 Jeep CJ Renegade – variante della Jeep CJ-7, prodotta dal 1976 al 1986
 Jeep Renegade – modello Jeep compatto del 2014

Cinema e televisione 
 Renegade - Un osso troppo duro – film del 1987 diretto da E.B. Clucher
 Renegade – serie televisiva statunitense prodotta dal 1992 al 1997

Musica 
 Renegade – album di Charlie Daniels del 1991
 Renegade – album degli HammerFall del 2000
 Renegade – singolo degli Styx del 1978
 Renegade – album dei Thin Lizzy del 1981
 Renegade – 45 giri di Richard Benson del 1984
 Renegade – singolo degli HammerFall del 2000, dall'album omonimo
 Renegade – singolo di ATB del 2007
 Renegade – singolo dei Paramore del 2011
 Renegade – singolo dei Hollywood Undead del 2017
 Renegade – singolo dei Big Red Machine del 2021

Persone 

 Renegade – nome d'arte dell'ex wrestler statunitense Rick Wilson

Videogiochi 
 Renegade – videogioco di tipo Beat 'Em Up, prodotto nel 1986 dalla Technos Japan Corporation e pubblicato dalla Taito
 Renegade Software – azienda britannica di distribuzione di videogiochi

Pagine correlate 
 The Renegade